Ел Каличар има више значења:

 Ел Каличар (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каличар (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каличар (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику